Per Lanterne si può intendere:
 Lanterne – strumenti utilizzati per illuminare
 Lanterne – fiume francese, affluente della Saône
 La Lanterne – rivista satirica in lingua francese fondata da Henri Rochefort nel 1868 e diffusa per lo più clandestinamente
 La Lanterne – residenza di stato dei primi ministri della V repubblica francese, e dal 2007 del presidente della repubblica francese, a Versailles